Zoppo
 Marco Zoppo (1433-1498), peintre de l'école bolonaise
 Paolo Zoppo, peintre italien du  ;
 Zoppo di Lungano, (1590-1660), peintre italien du .

Homonymie de patronyme